ONT steht für:

 2-Nitrotoluol, Stoffgruppe in der Chemie
 Air Ontario (ICAO-Code), ehemalige kanadische Regionalfluggesellschaft
 Flughafen Los Angeles-Ontario im US-Bundesstaat Kalifornien als IATA-Code
 Optical Network Terminal (Optischer Netzabschluss), siehe HYTAS
 Ordo Novi Templi, Neutempler-Orden, ein von Jörg Lanz von Liebenfels gegründeter, rassistischer und okkulter Geheimbund
 Observatoire national du tourisme, ehemalige französische Fremdenverkehrsorganisation, siehe ODIT France
 ONT (Belarus), belarussischer Fernsehsender

Abkürzung